Сезон 1957—1958 у Національній лізі А — 61-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Янг Бойз.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Додатковий матч 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 червня 1958

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1958
Швейцарія
Швейцарія